Мармолехо има више значења:

 Мармолехо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мармолехо, Фуенте Пасс (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мармолехо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику